La Copa Davis 1925 fue la 20.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 11 al 13 de septiembre de 1925. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Francia por 5 a 0.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1925